Дарко Чохадаревич (; род. , Белград, СФРЮ) — сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда за клуб грузинской первой лиги «Мега Баскет» из Тбилиси.

Карьера 
Чохадаревич начал заниматься баскетболом довольно поздно, в 16 лет, а до этого был футбольным вратарём. Друг привёл его в клуб «Радивой Корач», первым тренером стал Деян Самохин. Окончил университет в США, выступал в NCAA за команду Техасского технологического университета. В 2010 году выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одним клубом, после чего отправился играть в Европу. Был на просмотре в «Радничках», но не подошёл тренеру Мирославу Николичу.

В сезоне 2010/2011 Дарко выступал за греческий АЕК. В 15 матчах его статистика составила 8,5 очка и 3,8 подбора за 18 минут.

Сезон 2016/2017 проводил во Франции в составе «Кан Баскет Кальвадос». Принял участие в 16 матчах и в среднем набирал 4,5 подбора и 8,4 очка.

Перед началом сезона 2017/2018 Чохадаревич выступал за ярославский «Буревестник» на международном турнире в Китае. Однако новый сезон начал в чешском «Оломоуцко» и в среднем за игру набирал 11,5 очков, 5,0 подборов и 1,3 передачи при эффективности 10,7.

В мае 2018 года Чохадаревич стал игроком «Буревестника», но в ноябре расторг контракт по обоюдному согласию сторон. В 8 играх Суперлиги-1 Дарко в среднем находился на паркете 15 минут, набирая по 8,5 очков, 2,8 подбора и 1,3 передачи.

Примечания

Ссылки 
 Интервью
 Профиль на сайте федерации баскетбола Грузии 

Баскетболисты Сербии
Игроки «Техас Тех Ред Рейдерс» (баскетбол)
Игроки БК АЕК
Игроки БК «Бьелла»
Игроки БК «Златорог»
Игроки БК «Илисиакос»
Игроки БК АЕК Ларнака
Игроки БК «Гумма Крейн Тандерз»
Игроки БК «Радес»
Игроки БК ЗТЕ
Игроки БК «Работнички»
Игроки БК «Буревестник» Ярославль
Выпускники Техасского технологического университета